Качковский Карл Григорьевич (; 4 февраля, 1797, Варшава — 2 октября 1867) — польский врач и этнограф, профессор Варшавского университета.

Из биографии 
По окончании курса в Виленском университете был назначен в 1-й гренадерский пехотный полк врачом. Защитив в Виленском университете диссертацию: «De plicae polonicae in varias, praeter pilos, corporis humani partes vi et effectu», получил в 1821 г степень доктора медицины.

В 1823 г. читал при местном лицее публичные лекции по гигиене, которые вышли отдельной книгой: «Lekcye hygieny czyli nauki zachowania zdrowia, wykladane publicznie od r. 1823 w liceum wolynskiem, Warszawa 1826. 2 t.»

В 1825 г совершил путешествие в Крыму, результатом которого стала его работа: «Dziennik podrozy do Krymu odbytéj w r. 1825. Warsz. 1829». (4 тома).

В 1829 г. переведен в Варшавский университет профессором терапии.

В 1832 году поехал во Львов и, по возвращении в 1835 г., занимался практикой в нескольких южных городах Российской Империи.

В Житомире в 1858 г. основал Общество волынских врачей и был первым председателем этого общества. Имел большой авторитет и признание в обществе и профессиональных кругах. Опубликовал ряд статей в польских медицинских и естественно-научных изданиях за 1827—1846 годов. Он же, ещё студентом, издавал сатирический журнал «Vеrba Veritatis».

Примечания

Литература 
 
 Kosminski, «Slownik lekarzow polskich»; «Tygodnik illustrowany», 1868, № 16; Змеев, «Русские врачи-писатели»; Hirsch, «Віодг. Lexikon d. Aertzte».
 «Dzienniki Rozkazów Ministra Spraw Wojskowych» z 1927
 Krajewski W.: Grochów 1831—2011. (do wystawy z okazji 180 rocznicy bitwy pod Grochowem) Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa 2011

Врачи Польши
Этнографы Польши